Canal Street (Manhattan), een straat in de New Yorkse borough Manhattan
Canal Street (metrostation), een metrostation in New York op de kruising van Canal Street en Broadway
Canal Street (Broadway-Seventh Avenue Line), een metrostation in New York op de kruising van Canal Street en Varick Street
Canal Street (Eighth Avenue Line), een metrostation in New York  op de hoek van Canal Street en Sixth Avenue
Canal Street (New Orleans), een boulevard in New Orleans

Canal Street (2018), Amerikaanse film uit 2018